Elektrisk stöt kan avse:

Elektrisk stöt (ström) – att kroppen blir utsatt för en elektrisk ström, se Elektricitet#Skador av elektricitet
ECT – en psykiatrisk behandlingsform genom elektrisk stimulering